Анато́лий Ива́нович Галушко́ (18 марта 1926 — 6 сентября 1993) — советский и российский ботаник, специалист по флоре Северного Кавказа.

Биография 
Родился в Пятигорске 18 марта 1926 года в семье служащего – отец работал бухгалтером, мать была домохозяйка. Окончил школу в 1943 году, затем служил в Красной Армии. В 1944 году демобилизован, после чего работал электриком в Белокалитвинском шахтоуправлении. В 1949 году Анатолий Иванович окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, получил профессию агроном.

Под руководством профессора Я. И. Проханова Галушко написал первую научную работу, посвящённую папоротникообразным и голосеменным Кавказа. Преподавал сначала в Будёновской агрономической школе, затем — в сельскохозяйственном техникуме в Нальчике. В 1956 году поступил в аспирантуру Ботанического института в Ленинграде. В 1959 году, защитив диссертацию по роду Шиповник, Анатолий Иванович стал кандидатом биологических наук. В 1952 году основал в Нальчике Кабардино-Балкарский республиканский ботанический сад.

В 1960—1965 Анатолий Иванович заведовал кафедрой ботаники Кабардино-Балкарского государственного университета.

С 1978 по 1980 выходил трёхтомный определитель «Флора Северного Кавказа», составленный Анатолием Галушко. В него включены около 4000 видов флоры региона. В последние годы жизни занимался подготовкой «Красной книги Чечено-Ингушетии», неопубликованной из-за войны в Чечне, основал ботанический сад Чечено-Ингушского государственного университета, уничтоженный во время военных действий.

Скоропостижно скончался 6 сентября 1993 года.

Некоторые публикации

Некоторые виды растений, названные в честь А. И. Галушко

Ссылки 
 
 Головлёва Н.М. Памяти профессора Анатолия Ивановича Галушко (штрихи к портрету ученого и человека) // Самарская Лука: Бюлл. 2002. № 12. С. 313-340.
 Иконников С.С., Иванина Л.И., Иванов А.Л., Мяусова Е.А., Романенко В.П., Цвелёв Н.Н. Галушко Анатолий Иванович. К 80-летию со дня рождения. Ставрополь: Изд-во Ставропольск. гос. ун-та, 2006. 15 с. 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники России
Ботаники XX века